Příjmení Lohniský má více nositelů:

 Ladislav Lohniský (1906–1942), český odbojář
 Leopold Lohniský (1913–1942), český advokát a odbojář
 Václav Lohniský (1920–1980), český herec